Maardu kan syfta på följande platser:

Estland 

 Maardu järv, sjö, Harjumaa, 
 Maardu, stad, Harjumaa, 
 Maardu, Jõelähtme kommun, by, Harjumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar